DMC:
  — компания-разработчик и производитель ниток мулине и других товаров для рукоделия (Франция, 1746 год).
 DeLorean Motor Company — автомобильная компания Джона Делореана (1981—1983).
 DeLorean DMC-12 — единственный автомобиль DeLorean Motor Company.
 Detroit Metal City — манга Киминори Вакасуги (Япония, 2005—2010).
 Devil May Cry — серия игр от Capcom.
 Дэррил «D.M.C.» Макдэниэлс — американский музыкант, один из основателей хип-хоп группы Run-D.M.C.
 Digital Mapping Camera — первая в истории профессиональная цифровая аэрофотосъёмочная камера, выпущенная корпорацией Intergraph.
 Destination Management Company — компания по управлению туристическими направлениями.